Чемпіонат Шотландії з футболу 1918—1919 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 17 серпня 1918 та фінішував 10 травня 1919. Це 29-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій п'ятнадцятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1919
Шотландія
Шотландія